Het Nederlands kampioenschap dammen voor vrouwen 1990 vond plaats van zondag 8 april tot en met maandag 16 april 1990 in Rosmalen. Karen van Lith werd voor de vijfde keer Nederlands kampioen.

Resultaten

* Bij een gelijk aantal punten in het eindklassement wordt als hoogste geklasseerd eerst degene met meer winstpartijen, en vervolgens degene met meer SB punten.
** SB staat voor Sonneborn-Berger punten, een vorm van weerstandspunten.

Externe link
 Eindstand met scoretabel

Dammen in 1990
Nederlands kampioenschap dammen vrouwen
Sport in Rosmalen
Sportevenement in 's-Hertogenbosch